Dölsch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Dölsch (um 1486–1523, auch Feldkirch, Velcurio), deutscher reformatorischer Theologe und Reformator
 Paul Dolscius (1526–1589, auch Dolscio), deutscher Mediziner, Pädagoge und Dichter; Sohn von Johann Dölsch